Alanya (district), een district in de provincie Antalya in Turkije
 Alanya (stad), de hoofdplaats van dit district